Lamia eller Lámia kan avse:

 Lamia (djur) – ett släkte skalbaggar
 Lamia (hetär) – en grekisk hetär under antiken
 Lamia (mytologi) – en kvinna i grekisk mytologi

Geografi

Grekland 

 Dimos Lamia, kommun, Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Lamia (stad) (grekiska Λάμια), regionhuvudort, Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Lámiagrekiska Λάμια), kulle, Västra Grekland,

Italien 

 Lamia (ort), Kampanien, Provincia di Salerno, 

Robotskapade Greklandförgreningar